Bernd Diksen ist der Name folgender Personen:

 Bernd Diksen, mögliches Pseudonym von Erich Loest (1926–2013), deutscher Schriftsteller
 Bernd Diksen, mögliches Pseudonym von Werner Dembski (* 1930), deutscher Schriftsteller